est un village situé près d'Édimbourg (Écosse, Royaume-Uni), fondé en 1707 et absorbé par sa grande voisine dans les années 2000.
 Juniper Green est un jeu mathématique.